JJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Qaqortoq, Julianehaab, Groenlandia